Орсаг (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Орсаг, Владимир (род. 1977) — словацкий хоккеист, игравший на позиции правого крайнего нападающего.
 Орсаг, Иржи (род. 1989) — чешский тяжелоатлет, выступающий в весовой категории свыше 105 кг.